— список трёх красивейших видов Японии, наподобие античных семи чудес света. Составление этого списка обычно приписывают японскому философу Хаяси Радзану, который первым перечислил их в 1643 году.

К этим пейзажам относятся:
 залив Мацусима в префектуре Мияги;
 песчаная коса Аманохасидатэ в префектуре Киото;
 остров Ицукусима (Миядзима) в префектуре Хиросима.

К трём красивейшим видам Японии относят также и три знаменитых парка Японии, а именно Кэнроку-эн, Кайраку-эн и Кёраку-эн.

Из всех замков Японии особо выделяют три:
 замок Кумамото;
 замок Мацумото;
 замок Химэдзи.

Ссылки 
 The three most scenic spots in Japan. Official Website 

Достопримечательности Японии
Туризм в Японии